Heinrich Schiffers ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schiffers (Geograph) (1901–1982), deutscher Geograph und Afrikaforscher
 Heinrich Schiffers (Musiker) (* 1978), deutscher Musiker und Filmkomponist